Texas pode referir-se a:

 Alexis Texas - uma atriz pornô
 Texas – um estado americano
 República do Texas
 Texas (banda) – banda escocesa
 Texas Motor Speedway
 Texas – série de TV
 Texas – filme americano de 1941
 Texas (2005) – filme italiano
 James A. Michener's Texas – telefilme de 1994

Desambiguação